Sheikh Russel Krira Chakra é um clube de futebol de Bangladesh.

Títulos 
Campeonato do Bangladesh: 2012-13

Copa da Federação: 2012

Clubes de futebol de Bangladesh